Первома́йськ — вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.

Розташована у середмісті Первомайська, Первомайська міська рада, Луганської області на лінії Дебальцеве — Попасна між станціями Стаханів (14 км) та Голубівка (5 км).

Через військову агресію Росії на сході Україні транспортне сполучення припинене.

Джерела

Примітки 

Залізничні станції Луганської області
Транспорт Первомайська (Луганська область)
1878 у залізничному транспорті
Засновані в Україні 1878